Альберт Сергеев:
 Сергеев, Альберт Георгиевич (1926—2003) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР.
 Сергеев, Альберт Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист.